In onderstaande lijst staan alle spelers die sinds het seizoen 1992/93 de Premier League hebben gewonnen. Sinds het seizoen 2012/13 moet een speler minstens vijf wedstrijden hebben gespeeld in een kampioenenseizoen om recht te hebben op een Premier League-medaille, voorheen waren dat er tien. Zo won Ronny Johnsen bijvoorbeeld vier keer de Premier League, maar aangezien hij in het seizoen 1999/00 slechts drie competitiewedstrijden speelde kreeg hij voor dat seizoen geen kampioenenmedaille. Naar goeddunken van het bestuur van de Premier League kunnen soms echter extra medailles worden toegekend aan spelers die minder dan vijf wedstrijden hebben gespeeld, meestal aan reservekeepers en spelers die door een blessure niet het minimum aantal optredens hebben gehaald.

Lijst van spelers met minstens één kampioenenmedaille 

Voetbal in Engeland